El municipio de Freeman (en inglés: Freeman Township) es un municipio ubicado en el condado de Clare en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1157 habitantes y una densidad poblacional de 12,48 personas por km².

Geografía 
El municipio de Freeman se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.72 km², de la cual 89,56 km² corresponden a tierra firme y (3,4 %) 3,15 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1157 personas residiendo en el municipio de Freeman. La densidad de población era de 12,48 hab./km². De los 1157 habitantes, el municipio de Freeman estaba compuesto por el 98,1 % blancos, el 0,52 % eran afroamericanos, el 0,26 % eran amerindios, el 0,09 % eran isleños del Pacífico, el 0,09 % eran de otras razas y el 0,95 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,86 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Clare (Míchigan)